Bodor András (1915–1999) történész
K. Bodor András (1936) újságíró, műfordító, RMDSZ tisztségviselő